Алексей Пашков:
 Пашков, Алексей Анатольевич (род. 1962) — российский чиновник, префект Северо-Западного административного округа города Москвы.
 Пашков, Алексей Сергеевич (род. 1981) — украинский легкоатлет, мастер спорта Украины международного класса, серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2012 года.
 Пашков, Алексей Фёдорович (1920—1998) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.